Кастахта () — топонимы в Республике Алтай России

 Кастахта — река,  приток реки Катунь.
 Кастахта — село в Усть-Коксинском районе, входит в состав Усть-Коксинского сельского поселения.

Примечания